szczerba – rodzaj przełęczy

Osoby 
 Bolesław Szczerba – polski generał
 Jerzy Szczerba – żołnierz AK
 Kazimierz Szczerba – polski bokser
 Kazimierz Szczerba – polski polityk i samorządowiec, burmistrz Tarnowskich Gór w latach 2002–2006
 Kazimierz Jan Szczerba – polski psycholog i seksuolog
 Leszek Szczerba – polski muzyk jazzowy
 Michał Szczerba – polski polityk
 Nikifor Szczerba – polski hokeista
 Tadeusz Szczerba – działacz turystyczny i autor przewodników
 Wital Szczerba – białoruski gimnastyk
 Wojciech Szczerba – polski teolog
 Zbigniew Szczerba – polski inżynier

Inne 

 Szczerba – przełęcz w masywie Giewontu w Tatrach
 szczerba, szczerbina – rodzaj przełączki

Zobacz też: Mała Szczerba, Niżnia Durna Szczerba, Sieczkowa Szczerba, Szczerba Maglora, Wielka Szczerba, Wyżnia Durna Szczerba, Zamek Szczerba